Tallinn Trophy 2018 – dziewiąte zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2018/2019. Zawody rozgrywano od 26 listopada do 2 grudnia 2018 roku w hali Tondiraba Ice Hall w Tallinnie.

Wśród solistów zwyciężył Rosjanin Maksim Kowtun, zaś w konkurencji solistek złoto zdobyła jego rodaczka Sierafima Sachanowicz. W parach sportowych zwyciężyli Austriacy Miriam Ziegler i Severin Kiefer. W parach tanecznych triumfowali Amerykanie Christina Carreira i Anthony Ponomarenko, dla których było to pierwsze zwycięstwo w seniorskiej karierze.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2018
2018 w łyżwiarstwie figurowym